Никола́й Миро́нов:
 Миронов, Николай Михайлович (1870-е—1917) — русский купец, собиратель предметов декоративно-прикладного искусства.
 Миронов, Николай Михайлович (1906—1995) — советский генерал-лейтенант.